Een geldelijke borgstelling of onderpand
 Borgtocht (strafrecht)